Поэт — многозначный термин.

 Поэт — писатель, создающий произведения в стихах.
 «Поэт» — российская национальная премия; учреждена в 2005 году Обществом поощрения русской поэзии совместно с РАО «ЕЭС России».
 «Поэт» — советский художественный фильм (1956 год).

См. также 
 Поэт-песенник
 Поэт-лауреат